Симуков — русская фамилия; имеет женскую форму Симукова.
 Симуков, Алексей Дмитриевич (1904—1995) — русский советский драматург, киносценарист. 
 Симуков, Андрей Дмитриевич (1902—1942) — советский монголовед-географ, этнограф, археолог.